Тапеистес има више значења:

 Тапеистес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тапеистес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тапеистес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику